Закариаш () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Закариаш, Йожеф (1925—1971) — венгерский футболист.
 Закариаш, Мария (род. 1952) — венгерская гребчиха-байдарочница.